Фри́дман () — патронимическая (от личного имени Фридман) фамилия еврейского происхождения и образованный от неё топоним. Другие варианты написания — Friedmann, Freedman, Frydman, Fridman, Fridmann.

Известные носители

А 
 Фридман, Абель Менделевич (род. 1930) — советский и российский экономист.
 Фридман, Абрам Эммануилович (1911—1971) — советский архитектор (Брянск).
 
 Фридман, Алексей Максимович (1940—2010) — советский и российский астрофизик, академик РАН.
 Фридман, Анатолий Иосифович (род. 1945) — архитектор.
 Фридман, Анна Христиановна (Иогансон, 1860—1917) — русская балерина.
 Фридман, Арон Борисович (1920—1988) — советский тренер по боксу и спортивный администратор.
 Фридман, Ахиллес (Ахил, 1904—1940) — польский шахматист.

Б 
  (род. 1932) — американский комический актёр и продюсер.
 Фридман, Бенджамин (род. 1944) — американский экономист.
 Фридман, Бернард Андреевич (1859—1929) — русский правовед, адвокат, министр Литовской республики без портфеля по еврейским делам в 1923 году.
 Фридман, Бернд (род. 1965) — немецкий музыкант и продюсер.
 Фридман, Борис Михайлович (род. 1947) — советский и российский предприниматель, коллекционер и куратор.
 Фридман, Борис Эммануилович — советский учёный в области горного дела, гидромеханизации горных работ, доктор технических наук.
 Фридман, Борис Эммануилович (род. 1942) — советский и российский электрофизик, доктор технических наук, главный научный сотрудник НИИ электрофизической аппаратуры имени Д. В. Ефремова.
  (род. 1977) — американский танцовщик, хореограф и педагог.

В 
  (1911—?) — советский футбольный судья.
 Фридман, Виви (1967—2012) — финский режиссёр, сценарист и продюсер.
 
 Фридман, Владимир Соломонович (1933—2015) — инженер-технолог, лауреат Государственной премии СССР.
 Фридман, Владимир Шулимович (род. 1959) — советский и израильский актёр.

Г 
 Фридман, Галь (род. 1975) — израильский виндсерфингист, олимпийский чемпион.
 Фридман, Георгий Леонидович (1903—1974) — советский актёр.
 Фридман, Глория (род. 1950) — французская художница.
 Фридман, Григорий Яковлевич (известен как Григорий Бакланов; 1923—2009) — русский писатель, редактор и сценарист.

Д 
 Фридман, Давид (1898—1936) — американский писатель-сатирик и драматург.
 Фридман, Давид бен-Самуил (1828—1917) — российский раввинский авторитет.
 Фридман, Дэвид (псевдоним Бениофф, род. 1970) — американский писатель, сценарист и продюсер.
 Фридман, Дэвид (род. 1945) — американский экономист, писатель и теоретик либертарианства.
 Фридман, Даниил Фёдорович (1887—1950) — советский архитектор.
 
 Фридман, Джад (род. 1956) — американский композитор, аранжировщик, режиссёр звукозаписи и продюсер.
  (род. 1939) — американский тромбонист, дирижёр и педагог.
 
 Фридман, Джеффри (род. 1954) — американский генетик и молекулярный биолог.
  (род. 1951) — американский кинорежиссёр, продюсер, писатель.
 Фридман, Джон (род. 1954) — американский и российский театральный критик.
 Фридманн, Джон (1926—2017) — американский географ и урбанист австрийского происхождения.
 
 Фридман, Джордж (род. 1949) — американский политолог.
 Фридман, Дов-Бер (Леовер) (1822—1876) — хасидский цадик.
  (1935—2016) — американский джазовый пианист и композитор.
  — американский музыкант, режиссёр звукозаписи и продюсер.

Е 
 Фридман, Евгений Владимирович (1929—2005) — советский актёр, режиссёр и сценарист.
 Фридман, Евгений Михайлович (род. 1945) — поэт, драматург, переводчик и педагог, руководитель театральной студии «Начало».

Ж 
  (род. 1925) — французский предприниматель, деятель рекламного бизнеса.
  (1902—1977) — французский социолог и философ.

И 
 Фридман, Игнац (1882—1948) — польский пианист, композитор и музыкальный педагог.
 Фридман, Израиль (Ружинский Ребе, 1797—1850) — хасидский цадик, основатель Ружинской хасидской династии.
 Фридман, Илья Абрамович (1930—2003) — учёный в области химических технологий и промышленного катализа, доктор технических наук.
 Фридман, Иосиф Соломонович (1912—2010) — советский артист цирка (акробат, эквилибрист, эксцентрик), педагог.
 Фридман, Ирвинг (1920—2005) — американский геолог.
 Фридман, Исаак Яковлевич (1920—2004) — советский и украинский учёный-криминалист, доктор наук, полковник милиции.
 Фридман, Исидор Миронович — советский химик-технолог, специалист в области фотографических процессов.

К 
 Фридман, Карла (род. 1952) — нидерландская писательница.
 Фридман, Карли Энн (род. 1988) — американская порноактриса и модель, известная как Дженнифер Уайт.
 Фридман, Клара (1920—2015) — израильская шахматистка, международный мастер.
 Фридман, Корнелл (1918—2008) — американский фотограф, известный как Корнелл Капа.

Л 
 
 Фридман, Леонид (1908—1979) — французский и бельгийский скульптор и художник.
 Фридман, Леонид Абрамович (род. 1930) — советский и российский историк-экономик, востоковед.
 Фридман, Леонид Моисеевич (род. 1954) — российский и мексиканский математик, учёный в области теории управления, доктор технических наук.

М 
 Фридман, Майкл (род. 1951) — американский математик, внук Давида Фридмана.
  (1893—1962) — американский композитор-песенник.
 Фридман, Максвелл Джейкоб (род. 1996) — американский рестлер.
 Фридман, Максим Ефимович (Хаимович, 1903—1990) — советский хирург, доктор медицинских наук, профессор.
 Фридман, Марсель (1931—2015) — французский предприниматель.
 Фридман, Марти (род. 1962) — американский гитарист-виртуоз, участник группы Megadeth.
 Фридман, Марша (1938—2021) — израильская феминистка.
 Фридман, Меир (1831—1910) — австро-венгерский талмудист и публицист.
 Фридман, Миа (род. 1971) — австралийская журналистка.
 Фридман, Милтон (1912—2006) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии.
 Фридман, Мира Нисоновна — математик, педагог-методист.
 
 Фридман, Морис (1901—1977) — польский инженер, участник движения за независимость Индии, где известен под именем Свами Бхаратананда.

Н 
 Фридман, Надежда Зиновьевна (урождённая Пресман, 1897—1956) — советский библиограф, литературный критик, поэтесса.
 Фридман, Натан (более известен как Натан Елин-Мор; 1913—1980) — израильский военный и политический деятель.
 Фридман, Нафтали Маркович (1863—1921) — российский общественный и государственный деятель, юрист.
 Фридман, Нохем Моисеевич (1907—1976) — еврейский советский поэт, детский писатель, редактор, журналист; писал на идише.

П 
 Фридман, Паулино (1905—1982) — аргентинский шахматист, международный мастер.
 Фридман, Питер (род. 1949) — американский актёр.
 Фридман, Пол (род. 1949) — американский медиевист, профессор.
 Фридман, Пэтри (род. 1976) — активист и теоретик политической экономии.

Р 
 Фридман, Раиса Александровна (1905—1988) — советский филолог и литературовед, доктор филологических наук.
 Фридман, Роберт (1913—1954) — американский фоторепортёр, известный как Роберт Капа.
 Фридман, Роза (урождённая Директор; 1910—2009) — американский экономист.
 Фридман, Росс (род. 1954) — гитарист группы Manowar (США).
 Фридман, Рувим Наумович (1876—?) — нефтяник, политкаторжанин, председатель управления и чрезвычайный уполномоченный СТО РСФСР по нефтяным промыслам Урало-Эмбенского района.

С 
 
 Фридман, Семён Аронович (1925—1999) — советский военный гидрограф.
 Фридман, Сигрид (1879—1963) — шведский скульптор.
 Фридман, Стэнтон (1934—2019) — американский физик-ядерщик и уфолог, исследователь Розуэлльского инцидента.

Т 
 Фридман, Томас (род. 1952) — американский журналист, трёхкратный лауреат Пулитцеровской премии.
 Фридман, Тувья (1922—2011) — журналист, известный как «охотник за нацистами».

У 
 Фридман, Уильям Фредерик (1891—1969) — американский криптолог и криптоаналитик.

Х 
 Фридман, Хаим Моисеевич (1890—1952) — профсоюзный деятель, известный как Хаим Авшалом.
 Фридман, Харрис (род. 1949) — американский психолог.
 Фридман, Хенрик (1903 — предположительно 1942) — польский шахматист.
 Фридман, Херберт (1916—2000) — американский астроном.

Ш 
 Фридман, Шломо (Шломо Бар-Шавит; род. 1928) — израильский театральный актёр, руководитель театра «Габима».
 Фридман, Шмуэль — израильский шахматист.
 Фридман, Шолом Евелевич (1864—?) — русский врач и учёный-медик, надворный советник.

Э 
 Фридманн, Эгон (1878—1938) — австрийский философ, историк, артист кабаре и театральный критик, известный как Эгон Фридель.
 Фридман, Элизабет (1892—1980) — первая американская женщина-криптограф.
 Фридман, Элиус Моисеевич (1904—1982) — украинский советский скульптор-монументалист.
 Фридман, Эман Петрович — советский биолог, приматолог.
 Фридман, Эмилия Моисеевна (род. 1959) — израильский математик, учёный в области теории управления.
 Фридман, Эммануил Иосифович (1899—1959) — советский педиатр, основоположник детской нефрологической школы в Ленинграде.

Ю 
 Фридман, Юрий Александрович (1933—2008) — советский режиссёр, писатель и драматург.

Я 
 Фридман, Яков Борисович (1911—1968) — советский учёный-материаловед, лауреат Сталинской премии.
 Фридман, Янкев (Яков) (1910—1972) — еврейский поэт, писавший на идише.

Топоним 
 Фридман — ударный кратер на обратной стороне Луны, названный в честь физика А. А. Фридмана.
 Фридман — населённый пункт в Партизанском городском округе Приморского края.
 Фридман — станция Дальневосточной железной дороги.

См. также 
 Вселенная Фридмана — космологическая нестационарная модель Вселенной, полученная Александром Фридманом (1922).
 Критерий Фридмана — непараметрический статистический тест, разработанный экономистом Милтоном Фридманом.
 Модель Фридмана — модель инфляции, предложенная Милтоном Фридманом (1971).
 Неравенство Бирбрауэра–Фридмана (), в честь канадского математика Джоэла Фридмана (1992).
  — правило монетарной политики государства, предложенное Милтоном Фридманом.
 Уравнение Фридмана — уравнение, описывающее развитие во времени вселенной Фридмана, выведенное Александром Фридманом (1922).
 Уравнение Фридмана (геофизическая гидродинамика) — теорема о сохранении линий и интенсивностей трубок векторного поля.
 Число Фридмана — целое число, получаемое путём математической операции с цифрами, в него входящими; названо в честь математика Эрика Фридмана ().

Примечания